Marius Copil era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Pierre-Hugues Herbert.

Herbert ha battuto in finale Vincent Millot 7–6(5), 6–4.

Teste di serie

  Adrian Ungur (primo turno)
  Marc Gicquel (primo turno)
  Marius Copil (quarti di finale)
  Andrej Martin (primo turno)

  Guillaume Rufin (secondo turno)
  James Ward (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (Campione)
  Norbert Gomboš (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open BNP Paribas Banque de Bretagne 2014